Реско:

 Реско — город в Польше, входит в Западно-Поморское воеводство, Лобезский повят.
 Реско — гмина (волость) в Польше, входит в Лобезский повят, Западно-Поморское воеводство.